Bistricky oder Bistřický ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bistricky (1914–1975), österreichischer Feldhandballspieler
 Jan Bistřický (1930–2008), tschechischer Historiker, Archivar, Diplomatiker und Epigraphiker